Ниже представлены списки главных тренеров, выигравших упразднённые турниры под эгидой Конфедерации футбола Южной Америки (КОНМЕБОЛ) за период с 1988 по 2001 год.

В число этих турниров вошли:
 Суперкубок Либертадорес (он же Суперкубок Жоао Авеланжа) — второй по значимости турнир в Южной Америке с 1988 по 1997 год; принимали участие все клубы, ранее побеждавшие в Кубке Либертадорес.
 Кубок КОНМЕБОЛ — третий по значимости турнир в Южной Америке в 1992—1999 годах; участвовали команды, не попавшие в главные континентальные соревнования; в 1998—1999 годах проводился параллельно с кубками Мерконорте и Меркосур.
 Кубок Меркосур — региональный турнир для южных стран континента (Аргентина, Бразилия, Парагвай, Уругвай, Чили), проводился среди наиболее популярных клубов региона в 1998—2001 годах.
 Кубок Мерконорте — региональный турнир для северных стран континента (Боливия, Венесуэла, Колумбия, Перу, Эквадор; в 2000 году приглашались клубы из Мексики и Коста-Рики, в 2001 — из Мексики и США), проводился среди наиболее популярных клубов региона в 1998—2001 годах.

Под эгидой КОНМЕБОЛ в прошлом проводились и другие турниры (Золотой Кубок, Кубок обладателей Суперкубка Либертадорес, Кубок обладателей Кубка КОНМЕБОЛ), своеобразные «суперкубки», турниры среди победителей других турниров, они были нерегулярными, в них принимало участие небольшое количество команд, носили они, в первую очередь, выставочный характер, не обладая статусом, сопоставимым с основными клубными соревнованиями континентальной футбольной Конфедерации.

Чаще всего в четырёх упразднённых турнирах побеждали бразильские специалисты — 11 раз, второе место занимают аргентинцы с девятью победами. Эта цифра примерно соответствует количеству титулов бразильских и аргентинских клубов, за исключением победы «Сан-Лоренсо» в Кубке Меркосур 2001 года, когда аргентинскую команду к трофею привёл чилийский специалист Мануэль Пеллегрини.

Ещё одним зарубежным специалистом-победителем стал уругваец Луис Кубилья, который привёл парагвайскую «Олимпию» к победе в Суперкубке Либертадорес в 1990 году. Только ему и бразильцу Теле Сантане (в 1993 году) удалось за один календарный год выиграть сразу два наиболее престижных клубных турнира в Южной Америке — Кубок Либертадорес и Суперкубок Либертадорес. По этой причине континентальный аналог суперкубка (в традиционном понимании этого понятия), Рекопу Южной Америки, в 1990 году КОНМЕБОЛ отдала «Олимпии» без дополнительных матчей, а в 1993 году пригласила для матчей против «Сан-Паулу» победителя Кубка КОНМЕБОЛ «Ботафого».

Особняком стоят тренеры-победители Кубка Мерконорте. Абсолютно все розыгрыши этого турнира выиграли колумбийские команды, возглавляемые местными специалистами. Более того, лишь эквадорскому «Эмелеку» в последнем розыгрыше удалось «разбавить» доминирование колумбийских клубов, но и он уступил «Мильонариос» в финале.

Единственный тренер, выигрывавший ныне упразднённые турниры КОНМЕБОЛ дважды, причём подряд и с разными клубами — Эмерсон Леао. В 1997 году он завоевал Кубок КОНМЕБОЛ с «Атлетико Минейро», а год спустя — с «Сантосом».

Списки победителей

Суперкубок Либертадорес

Кубок КОНМЕБОЛ

Кубок Меркосур

Кубок Мерконорте

Главные тренеры по странам

Итого титулов

Примечания

Ссылки 
 Список и описание турниров на официальном сайте КОНМЕБОЛ

КОНМЕБОЛ
КОНМЕБОЛ